Burnsville hace referencia a las siguientes ciudades estadounidenses:

Burnsville (Minnesota)
Burnsville (Misisipi)
Burnsville (Carolina del Norte)
Burnsville (Virginia Occidental)